Víctor I, Duque de Ratibor, Príncipe de Corvey, Príncipe de Hohenlohe-Schillingsfürst  (; 10 de febrero de 1818 - 30 de enero de 1893) fue un miembro de la Casa de Hohenlohe-Schillingsfürst y después Duque del ducado silesio de Ratibor (; ).

Primeros años y familia 
Víctor nació en Langenburg, Reino de Wurtemberg, hijo mayor del Príncipe Francisco José de Hohenlohe-Schillingsfürst (1787-1841), (hijo del Príncipe Carlos Alberto II de Hohenlohe-Schillingsfürs y la Baronesa Judith Reviczky de Revisnye) y su esposa, la Princesa Constanza de Hohenlohe-Langenburg (1792-1847), (hija del Príncipe Carlos Luis de Hohenlohe-Langenburg y la Condesa Amalia de Solms-Baruth).

Después de tomar clases privadas, asistió a la Escuela Real de Gramática en Érfurt. Después estudió leyes y lenguas modernas en Göttingen, Bonn, Heidelberg y Lausanne. También viajó a Suiza, Italia, Francia e Inglaterra.

Subsiguientamente gestionó la propiedad de su tío, el Landgrave de Hesse-Rotenburg, Víctor Amadeo. Esta incluía al anterior monasterio de Corvey en Westfalia y Ratibor en la Alta Silesia. Esta superficie abarcaba 34.000 hectáreas y consistía principalmente de áreas forestales.
 
Víctor fue creado Duque de Ratibor y Príncipe de Corvey el 15 de octubre de 1840 por el rey Federico Guillermo IV de Prusia.

Su hermano menor Clodoveo fue Canciller de Alemania y Ministro Presidente de Prusia de 1894 a 1900.

Carrera militar 
Su servicio militar lo realizó a una edad temprana en la Caballería. En la década de 1850 comandaba el 2º Regimiento Landwehr. Durante la Guerra austro-prusiana y la Guerra franco-prusiana participó como director de la Asociación Silesiana de Salud de Caballeros Voluntarios. Desde 1872, llevó el título honorario de General de Caballería à la suite.

Carrera política 
En 1847 Ratibor era un miembro de la Dieta Unida Prusiana. Entre 1856 y 1893 fue un miembro del paralmento provincial de la Provincia de Silesia. En un principio fue mariscal de la Asamblea. Después de la introducción del nuevo orden provincial, fue repetidamente presidente. También formó parte de 1849 a 1852 de la segunda cámara del Parlamento Estatal Prusiano. En 1850 Ratibor fue un miembro del Parlamento de la Unión de Érfurt. De 1867 a 1870 fue un miembro del Reichstag de la Confederación Alemana de Norte, y de 1872 a 1890 del Reichstag alemán. También fue miembro de 1854 a 1893 de la Cámara de los Señores de Prusia. En esta última, fue cofundador del Nuevo Grupo en 1870/72, y de 1877 a 1893 Presidente de la Cámara.

Ratibor fue un aristócrata liberal-conservador, reformador político, que dio su apoyo a Otto von Bismarck. También fue uno de los fundadores del Partido Conservador Libre.

Matrimonio 
Víctor contrajo matrimonio el 19 de abril de 1845 en Donaueschingen con la Princesa Amelia de Fürstenberg (1821-1899), tercer vástago del Príncipe Carlos Egón II de Fürstenberg, y de su esposa, la Princesa Amalia de Baden.

Tuvieron diez hijos:
 Princesa Amelia de Hohenlohe-Schillingsfürst (3 de octubre de 1846 - 25 de agosto de 1847)
 Duque Víctor II de Ratibor (6 de septiembre de 1847 - 9 de agosto de 1923), desposó en 1867 a la Condesa María Breunner-Enckevoirth, con descendencia.
 Príncipe Francisco de Hohenlohe-Schillingsfürst (6 de abril de 1849 - 27 de mayo de 1925)
 Princesa Isabel de Hohenlohe-Schillingsfürst (27 de febrero de 1851 - 5 de octubre de 1928)
 Príncipe Egón de Hohenlohe-Schillingsfürst (4 de enero de 1853 - 10 de febrero de 1896), desposó en 1885 a la Princesa Leopoldina de Lobkowicz, con descendencia.
 Princesa María de Hohenlohe-Schillingsfürst (27 de junio de 1854 - 29 de mayo de 1928)
 Príncipe Maximiliano de Hohenlohe-Schillingsfürst (9 de febrero de 1856 - 12 de enero de 1924), desposó en 1882 a la Condesa Franziska Grimaud d'Orsay, con descendencia.
 Príncipe Ernesto de Hohenlohe-Schillingsfürst (10 de noviembre de 1857 - 25 de febrero de 1891)
 Príncipe Carlos Egón de Hohenlohe-Schillingsfürst (7 de julio de 1860 - 4 de junio de 1940)
 Princesa Margarita de Hohenlohe-Schillingsfürst (3 de junio de 1863 - 4 de junio de 1940)

Títulos y órdenes

Títulos 
 10 de febrero de 1818 - 15 de octubre de 1840: Su Alteza Serenísima el príncipe Víctor de Hohenlohe-Schillingsfürst
 15 de octubre de 1840 - 30 de enero de 1893: Su Alteza Serenísima el Duque de Ratibor, Príncipe de Corvey

Órdenes 

 Caballero de la orden del Fénix (Casa de Hohenlohe-Langenburg)

Ancestros

Referencias

Citas

Bibliografía 
 Genealogics - Leo van de Pas - Prince Viktor zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 1.Duke von Ratibor, 1.Fürst von Corvey
 thePeerage.com - Viktor Moritz Karl zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 1st Fürst von Corvey
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956
 
 Tiggesbäumker, Günter: Viktor I. Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey, Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1818–1893). In: Westfälische Zeitschrift. Band 144, 1994. p. 266–280. Digitalisat
 Tiggesbäumker, Günter: Von Franken nach Westfalen und Schlesien. Der Erbprinz von Hohenlohe-Schillingsfürst wird erster Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey. In: Frankenland. 3/2003. p. 207–212.
 Tiggesbäumker, Günter: Das Herzogliche Haus Ratibor und Corvey. 7. erweiterte Auflage. Werl: Börde-Verlag, 2012. (Deutsche Fürstenhäuser. 5.)

Enlaces externos 
 

Casa de Hohenlohe
Católicos de Alemania
Miembros de la Cámara de los Señores de Prusia
Generales de Prusia
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Caballeros de la Orden de Malta
Caballeros de la Orden del Fénix (Hohenlohe)
Nacidos en Langenburg